Па́генштехер () — немецкая фамилия:
 Пагенштехер, Александр (1828—1879) — немецкий окулист.
 Пагенштехер, Арнольд (1837—1913) — немецкий врач и энтомолог, двоюродный брат Александра Пагенштехера

Примечания